Желча́ — река в Псковской области, впадает в Желченский залив Чудского озера.

География и гидрология 

Длина реки — 107 км, площадь водосборного бассейна — 1220 км².

Исток реки находится на Лужской возвышенности, к северу от озера Дубенское у деревень Красный Дубок и Творожково Марьинской волости Струго-Красненского района.

От истока река течёт преимущественно в северо-западном направлении. У деревни Юхново Сиковицкой волости того же района река меняет направление на преимущественно западное с изгибами, протекая по территории Первомайской и Полновской волостей Гдовского района.

От посёлка Ямм река судоходна, где также проходит через проточные озёра Ужинское, Долгое и Велино (на территории Самолвовской волости того же района), после которых река поворачивает на юго-запад, протекая по территории Самолвовской и погранично Спицинской волостей того же района, и впадает в Желченский залив Чудского озера.

Наиболее крупные притоки

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Водные объекты бассейна оз. Чудско-Псковское без р. Великая. Относится к речному бассейну реки Нарва (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 01030000312102000027411.

Примечания

Литература 
 География Псковской области / Данилов Н. А., Зубаков Р. А., Исаченков В. А., Лесненко В. К. — Л., Лениздат, 1974 г.
 

Реки, впадающие в Чудское озеро
Реки Гдовского района
Реки Струго-Красненского района